El nombre de Iglesia de Santa Cecilia es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a alguna santa llamada Cecilia.

Advocación 
 Santa Cecilia de Roma, virgen y mártir cristiana - Patrona de los músicos y lutieres - Festividad: 22 de noviembre;
 Para otras santas, véase Santa Cecilia.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En Alemania 
 Iglesia de Santa Cecilia (St. Cäcilia) artículo en de.wikipedia, iglesia en la localidad de Harsum, Hildesheim;
 Iglesia de Santa Cecilia (St. Cäcilien) artículo en de.wikipedia, iglesia en la ciudad de Colonia, Renania del Norte-Westfalia;
 Iglesia de Santa Cecilia (St. Cäcilien), iglesia en la localidad de Saffig, Renania-Palatinado.

En Austria 
 Iglesia de Santa Cecilia (Kirchenruine St. Cäcilia) artículo en de.wikipedia, iglesia en la ciudad de Böheimkirchen, Baja Austria;

en Chile 
 Iglesia de Santa Cecilia, parroquia en la localidad de Contulmo, Región del Biobío;
 Iglesia de Santa Cecilia, parroquia en la localidad de Talcahuano, Región del Biobío.

En España 
 Iglesia de Santa Cecilia, iglesia católica en la localidad de Careñes (Villaviciosa), Asturias;
 Iglesia de Santa Cecilia, iglesia católica en la localidad de Bolvir, Gerona;
 Iglesia de Santa Cecilia, iglesia católica en la localidad de Espinosa de los Monteros, Burgos;
 Iglesia de Santa Cecilia (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Herrera de Valdecañas, Palencia;
 Iglesia de Santa Cecilia, iglesia católica en la localidad de Molló, Gerona;
 Iglesia de Santa Cecilia, iglesia católica en la localidad de Ronda, Málaga;
 Iglesia de Santa Cecilia (B.I.C. 09/10/1963), iglesia católica en la localidad de Vallespinoso (municipio de Aguilar de Campoo), Palencia;
 Iglesia de Santa Cecilia (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Villasevil (municipio de Santiurde de Toranzo), Cantabria;
 Iglesia de Santa Cecilia, iglesia católica en la localidad de Barruelo de Villadiego (Municipio de Villadiego), Burgos;

En Francia 
 Iglesia de Santa Cecilia (Église Saint-Eugène-Sainte-Cécile) artículo en fr.wikipedia, iglesia católica en la ciudad de París;

En Italia 
 Iglesia de Santa Cecilia (chiesa di Santa Cecilia alla Pace) artículo en it.wikipedia, iglesia católica en la localidad de Foiano della Chiana;
 Iglesia de Santa Cecilia (chiesa di Santa Cecilia) artículo en it.wikipedia, iglesia católica en la localidad de Montepescali, Grosseto;
 Iglesia de Santa Cecilia (chiesa di Santa Cecilia) artículo en it.wikipedia, iglesia católica en el ciudad de Pisa;
 Iglesia de Santa Cecilia (Basilica di Santa Cecilia in Trastevere) artículo en it.wikipedia, iglesia católica en el barrio de Trastevere, de la ciudad de Roma;

En México 
 Iglesia de Santa Cecilia, iglesia católica en el pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa, Xochimilco, Ciudad de México.

En Colombia 
 Iglesia de Santa Cecilia, iglesia católica en el barrio Venecia, ubicado en la localidad de Tunjuelito, Bogotá.